360 peut faire référence :

Année calendaire 
360, une année du calendrier julien (voir aussi ).

Mathématiques 
 360, un nombre.
 360, le nombre de degrés d'un  cercle en système sexagésimal.

Cinéma 

 360, un film dramatique britanno-austro-franco-brésilien réalisé par Fernando Meirelles, sorti en 2012.

Jeux vidéo 
 Xbox 360, une console de jeux vidéo sortie en 2005.
 360, un jeu vidéo sorti sur PlayStation en 1999.

Automobiles 
 L'automobile Ferrari 360 Modena.
 L'automobile Subaru 360.

Avion 
 Short 360, un avion de ligne anglais.

Autres 
 Havas 360 (anciennement Euro RSCG 360) une agence français de communication ;
 360 ou 360 degrés, une méthode d'évaluation utilisée en entreprise ;
 360, une série très célèbre d'ordinateurs chez IBM ;
 360 ou 3-6, une figure dans de nombreux sports où l'on exécute une tour complet sur soi.
 360 (Matthew James Colwell), un rappeur australien né le 

Homonymie de nombre